O ribeirão Morro Vermelho é um corpo d’água situado no município de Três Lagoas, no leste do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. É um afluente do Rio Paraná.

Morro Vermelho, Ribeirão
Geografia de Três Lagoas